Македонская церковь

 Македонская православная церковь — поместная православная церковь, действующая на территории Северной Македонии и в македонской диаспоре.
  — неканоническая православная юрисдикция.
 Католическая церковь в Северной Македонии — часть Католической церкви, в Северной Македонии.
 Македонская грекокатолическая церковь — грекокатолическая церковь в Северной Македонии.